Onyx har flera betydelser:

 Onyx (ädelsten) – en ädelsten bestående av mineralet kalcedon
 Onyx (djur) – ett släkte av rundmaskar
 SGI Onyx – en serie datorer från Silicon Graphics
 Onyx (film) – en kortfilm från 2003 av Bengt Dahlqvist
 Onyxfloden – flod i Antarktis
 Onyx Grand Prix – ett brittiskt racingstall 
 Onyx Innebandy – en innebandyklubb med säte i Nyköping
 M/S Onyx –en tidigare bil- och passagerfärja, se M/S Fennia
 Onyx (musikgrupp) – en amerikansk hiphopgrupp
 Onyx Portion – en varumärke för snus, se General (snus)
 Onyx (avlyssningssystem) – ett schweiziskt informationsinsamlings- och övervakningsnätverk